De Intercontinental Rally Challenge in 2011 was de zesde jaargang van de Intercontinental Rally Challenge.

Kalender 

 Noot: De Rally van Madeira, oorspronkelijk ronde acht van het kampioenschap, werd door contractuele onduidelijkheden van de kalender gehaald.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders 

Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Constructeurs 

Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Rijders 2WD 

Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Constructeurs 2WD 

Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Rijders productieklasse 

Noot: De beste zeven resultaten werden gerekend voor het kampioenschap.

Externe link 

  Officiële website Intercontinental Rally Challenge
  Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2011